Talijani se može odnositi na:
 Italijani
 Talijani (Mačerata)
 Talijani (Rim)